Alex Belzile (né le  à Saint-Éloi, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace jouant au poste de centre.

Biographie 
Il évolue au poste de centre et devient professionnel en 2012 avec les Gladiators de Gwinnett dans l'ECHL. Le , il marque son premier but dans la Ligue nationale de hockey à l'âge de 31 ans face aux Oilers d'Edmonton.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2009-2010 || Cougars du Collège Champlain || LHJAAAQ ||33 ||14 ||26 ||40 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||31 ||10 ||24 ||34 ||20 ||12 ||7 ||4 ||11 ||14
|-
| 2010-2011 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||64 ||27 ||40 ||67 ||78 ||5 ||2 ||5 ||7 ||6
|-
| 2011-2012 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||63 ||22 ||70 ||92 ||85 ||21 ||6 ||18 ||24 ||28
|-
| 2012-2013 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||40 ||10 ||20 ||30 ||36 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||14 ||3 ||5 ||8 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Gladiators de Gwinnett || ECHL||3 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014|| Aces de l'Alaska || ECHL ||15 ||4 ||8 ||12 ||0 ||18 ||3 ||7 ||10 ||18
|-
| 2014-2015 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||63 ||28 ||41 ||69 ||113 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH ||25 ||6 ||4 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||29 ||10 ||21 ||31 ||34 ||16 ||6 ||10 ||16 ||20
|-
| 2016-2017 || Rampage de San Antonio || LAH ||45 ||5 ||7 ||12 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Eagles du Colorado || ECHL ||17 ||10 ||17 ||27 ||18 ||18 ||14 ||12 ||26 ||38
|-
| 2017-2018 || Rampage de San Antonio || LAH ||61 ||14 ||20 ||34 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Rocket de Laval || LAH || 74 ||19 ||35 ||54 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||20 ||7 ||7 ||14 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
| 2020-2021 || Rocket de Laval || LAH || 17 || 4 || 10 || 14 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Canadiens de Montréal || LNH || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Canadiens de Montréal || LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Rocket de Laval || LAH  || 32 || 10 || 12 || 22 || 23 || 15 || 5 || 4 || 9 || 44
|-
| 2022-2023 || Canadiens de Montréal || LNH ||  || 
|-
| 2022-2023 || Rocket de Laval || LAH  ||  ||

Trophées et distinctions

ECHL
 2013-2014 : remporte la coupe Kelly avec les Aces de l'Alaska
 2016-2017 : remporte la coupe Kelly avec les Eagles du Colorado

Références 

Naissance en août 1991
Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Joueur du Rocket de Laval